

Sigle 
 Acqua Calda Sanitaria
 Advanced camera for surveys – componente del telescopio spaziale Hubble
 Advanced computer systems – azienda italiana di informatica
 Aiuto alla chiesa che soffre – associazione caritativa cristiana
 American Cancer Society – associazione americana per la lotta contro il tumore
 American Chemical Society – Società americana di chimica
 American Colonization Society – associazione americana per la colonizzazione
American Crime Story – serie TV americana, spin off di American Horror Story
 Archivio Centrale dello Stato – archivio nazionale italiano
 Automobil Club der Schweiz – associazione automobilisti della Svizzera 
Associazione Calcio Sant'Arcangelo (ACS 09 Sant'Arcangelo) 
Allievi Comandanti di Squadra

Codici 
 ACS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ačinsk (Russia)
 acs – codice ISO 639-3 della lingua acroá

Altro 
 Calcilutiti, calcisiltiti e marne calcaree dell'Unità di Alì – del comune di Alì (Italia), in provincia di Messina – sintema stratigrafico della Sicilia
 ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA) – azienda spagnola
 ACS (Antica Civiltà Sarda) - Insieme di tutte le civiltà e culture attribuite e attribuibili alla Sardegna.

Altri progetti